Blue Springs (Alabama)
 Blue Springs (Mississippi)
 Blue Springs (Missouri)
 Blue Springs (Nebraska)

Desambiguações de topônimos